La Coppa di Israele 1970-1971 è la 12ª Coppa di Israele di pallacanestro maschile.Le Final Four della competizione si sono tenute al Palazzetto dello sport di Na'aman di Haifa.

Primo turno

Tabellone

Finale

Voci correlate 
Liga Leumit 1970-1971

Collegamenti esterni 

Pallacanestro nel 1970
Pallacanestro nel 1971
Coppa di Israele di pallacanestro maschile